George Fisher (1788-1861) - politico statunitense dello stato di New York
 George Fisher (1855-1937) – giocatore di baseball statunitense
 George Fisher (1891-1960) – attore statunitense
 George Fisher (1909-1970) – drammaturgo gallese
 George Fisher (1923-2003) – disegnatore e vignettista satirico statunitense
 George Fisher (n. 1925) – calciatore inglese
 George Fisher (1927-2005) - vero nome di Brock Peters, attore, doppiatore e cantante statunitense
 George Fisher (n. 1937) – attore statunitense
 George Fisher (n. 1969) – cantante statunitense death metal